Набіл — молочні продукти взагалі,
 Набіл — назва для сиру фета, що вироблений в Україні.